Clementine, önkormányzat nélküli település Missouri államban
Clementine, Take That-dal
Clementine űrszonda
Clementine gyümölcs (Citrus × clementina), apró gyümölcsű, vékony héjú, magvatlan mandarinféle
Clementine, Telltale Games The Walking Dead videójáték karakter